Habereder ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Habereder (* 1954), deutsche Sopranistin
 Teresa Habereder (* 1983), deutsche Schauspielerin und Model